Владимир Веселов:
 Веселов, Владимир Сергеевич — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны
 Владимир Веселов — советский стрелок, чемпион мира.